Marie Marthe Agustín Lemaitre Brémont, conocida como, Marie Brémont  (Noëllet, Maine-et-Loire, Pays-de-la-Loire, Francia, 25 de abril de 1886-Cande, Maine-et-Loire, Pays-de-la-Loire, Francia, 6 de junio de 2001) fue una mujer francesa supercentenaria. Fue la persona viva más antigua y plenamente verificada del mundo después de la muerte de la británica Eva Morris el 2 de noviembre de 2000 y hasta su muerte el 6 de junio de 2001 a la edad de 115 años y 42 días.

Biografía 
Marie Bremon nació el 25 de abril de 1886 en Noelle, Maine y Loira, Países del Loira, Francia. Su padre era leñador. Su primer esposo, el ferroviario Constant Lemaître, murió durante la Primera Guerra Mundial. Se volvió a casar con el conductor Florentine Bremon, quien murió en 1967. Marie no tuvo hijos. 

A lo largo de su vida trabajó como granjera, niñera, trabajadora en fábricas de prendas de vestir y farmacéuticas. A la edad de 103 años, se cayó debajo de un automóvil y se rompió el brazo. El 6 de junio de 2001, Marie Brémont murió por causas naturales en un hogar de ancianos en Cande, Francia, a la edad de 115 años y 42 días. A partir de agosto de 2018, se encuentra en el top 100 de las personas más ancianas del mundo completamente verificadas (puesto 42) y en la lista de las 100 mujeres ancianas de la historia verificadas (puesto 39).

Véase también 
 Lista de las personas más ancianas del mundo.
 Lista de los hombres más ancianos del mundo
 Lista de personas vivas más ancianas del mundo
 Personas con el título de personas más anciana del mundo
 Supercentenario
 Grupo de investigación gerontológica
 Lucille Randon
 Jeanne Calment

Referencias

Enlaces externos 
 Lista de clasificación mundial de supercentenarios de GRG 
 Grupo de Investigación en Gerontología 
 Wiki de Gerontología; Marie Bémont
 Wiki de Gerontología; Personas vivas más antiguas
 Senior cree que el Brandon Sun más viejo del mundo, 27 de abril de 2001
 La mujer más vieja del mundo muere en 115 BBC News, 6 de junio de 2001
 Tribuna demócrata de , 7 de junio de 2001
 Marie Bremont, 115; Se cree que es la persona más vieja del mundo LA Times, 8 de junio de 2001

Supercentenarios de Francia
Fallecidos por causas naturales